Межзональный турнир по шахматам 1987 (Смедеревска-Паланка) — седьмой женский межзональный турнир, этап цикла соревнований на первенство мира (1987/1988), проводился в 2 группах.

Вторая группа играла с 17 июля по 3 августа в Смедеревска-Паланка (Югославия). 16 участниц из 12 стран, в том числе 4 из СССР. Победу в турнире одержала М. Литинская (выиграла наибольшее число партий — 9) — 11 очков. 2—4-е места — Н. Гаприндашвили, И. Левитина и Э. Климова (ЧССР) — по 10½ очков. Дополнительном матч-турнире в  Тбилиси в 3 круга за 2—3-е места (сыграно 2 круга): 1. Гаприндашвили — 3 очка из 4; 2. Левитина — 2½; 3. Климова — ½. В турнир претенденток допущены Литинская, Гаприндашвили, Левитина.

Таблица

Литература 
 

Межзональные турниры
1987 год в шахматах